Список эпизодов американского телевизионного ситкома «АйКарли». Подобно названию сериала, название каждой серии содержит префикс i («Интернет»).

Обзор сезонов

Эпизоды

Первый сезон (2007—2008)

Второй сезон (2008—2009)

Третий сезон (2009—2010)

Четвёртый сезон (2010—2011)

Пятый сезон (2011—2012)

Шестой сезон (2012)

Седьмой сезон (2012)

Примечания

Ссылки 
 

АйКарли
АйКарли